Curica-urubu — ave da família dos psitacídeos
 De Periperi — álbum da banda brasileira Ara Ketu
 Frango piri-piri — prato típico português
 Periperi — bairro de Salvador, Brasil
 Pimenta-malagueta — fruto usado como condimento
 Piripiri — planta palustre da família das ciperáceas
 Piripiri (Piauí) — município brasileiro do Piauí